Bosznia-Hercegovina
Visoko város és község a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Visoko falu és község Varasd megyében

 Szlovénia
Visoko falu Ig községben, Közép-Szlovénia régióban
Visoko falu Šenčur községben, Közép-Szlovénia régióban
Visoko pri Poljanah falu Škofja Loka községben, Gorenjska régióban